Жан-Клод Ваннье (; род. 1943) — французский музыкант, композитор и аранжировщик. Он писал музыку, слова и продюсировал альбомы для многих исполнителей.

Музыкальный критик Энди Вотел назвал его иконой поп-культуры Франции 1970-х гг. наряду с Сержем Генсбуром и Джейн Биркин.

Ранняя жизнь 
Ваннье родился во время бомбардировки в Курбевуа, О-де-Сен. Музыку стал изучать самостоятельно. Игре на фортепиано обучился  в возрасте 18 лет, позже аранжировал для Мишеля Магне и Алисы Дона

Карьера 
Помимо собственных концертов и разнообразных музыкальных представлений, Жан-Клод ставил многочисленные спектакли для многих артистов. Под его руководством было поставлено шоу Вероники Сансон с Пражским симфоническим оркестром в парижском театре Шатле, Джейн Биркин в Олимпии, «Детская опера» (для которой он также написал музыку) и Авиньонский фестиваль. 
Жан-Клод Ванье написал и записал шесть сольных альбомов. Премьеры каждого выпуска в живую исполнялись на таких площадках, как театр Campagne Première, парижский театр , театр де ла Вилль, ,  и .

Деятельность Жан-Клода не ограничивается музыкой, он выступал как автор акварельных работ, выставленных на Осеннем салоне (премия Виндзора и Ньютона 1984 года), пробовал себя в журналистике (как автор статей для Nouvelles Littéraires, Glamour и журнала Littéraire), участвовал в радиопередачах (французские комические садоводческие и кулинарные шоу) и снял клип для Марушки Детмерс
В 1990 году он опубликовал свой первый сборник рассказов «Le club des unsolables» («Клуб безутешных» от издательства Fixot)
В мае 2019 года он объявил о новом проекте с вокалистом хэви-метала Майком Паттоном под названием Corpse Flower, альбом которого должен выйти в сентябре того же года.

Дискография

Сольные альбомы 
  : L’Enfant assassin des mouches (Insolitudes)
  : L’orchestre de Jean-Claude Vannier interprète les musiques de Georges Brassens
  : Jean-Claude Vannier
  : Des coups de poing dans la gueule
  : Pauvre muezzin
  : Jean-Claude Vannier
  : Public chéri je t’aime
  : Pleurez pas les filles
  : En public & Fait à la maison (2 CD)

Аранжировки

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Рок-музыканты Франции
Композиторы Франции
Персоналии по алфавиту